Personen met de naam Dijxhoorn:

 Adriaan Dijxhoorn (1889-1953), Nederlands militair, en Minister van Defensie
 Bill Dijxhoorn (1879-1937), Nederlands voetbalbestuurder en -scheidsrechter
 Johan Christiaan Dijxhoorn, (1862-1941), Nederlands werktuigbouwkundig ingenieur

Zie ook 
 Dijkshoorn